Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcel Granollers che ha battuto in finale Óscar Hernández 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Albert Montañés (secondo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Potito Starace (primo turno)
 Albert Portas (secondo turno)

 Gorka Fraile (secondo turno)
 Iván Navarro (primo turno)
 Werner Eschauer (secondo turno)
 Federico Luzzi (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2006